Napoléonville est le nom de plusieurs localités :
 Napoléonville est l’ancien nom de la commune de Pontivy dans le Morbihan sous le Premier et le Second empire.
 Napoléon ville, Napoléon-Vendée ou tout simplement Napoléon sont des noms portés par la commune de La Roche-sur-Yon en Vendée sous le Premier empire, les Cent-jours, la Deuxième République et le Second empire.
 Napoleonville est un village de Louisiane.

Homonymie de toponyme